Thakli (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 114.912 locuitori și o suprafață de 854,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 128 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan